Genfer Abkommen, Genfer Konvention oder Genfer Übereinkommen   u. ä. bezeichnet:

 Deutsch-Polnisches Abkommen über Oberschlesien (1922)
 Genfer Übereinkommen über die Vereinheitlichung der Verkehrszeichen/Wegezeichen  (1931), internationales Straßenverkehrsrecht
 Genfer Übereinkommen zum Schutz der Hersteller von Tonträgern gegen die unerlaubte Vervielfältigung ihrer Tonträger, siehe auch Geistiges Eigentum
 Genfer Konventionen (1949), grundleges Vertragswerk zum humanitären Völkerrecht
 Genfer Abkommen über den Kraftfahrzeugverkehr (1949), internationales Kraftfahrrecht
 Genfer Protokoll über Straßenverkehrszeichen/Straßensignalisation (1949), internationales Straßenverkehrsrecht
 Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, Genfer Flüchtlingskonvention (GFK, 1951)
 einige Verträge zur Beendigung des Ersten Indochinakrieges (1954), siehe  Indochinakonferenz
 Genfer Seerechtskonventionen (1958), internationales Seerecht
 Genfer Übereinkommen vom 20. März 1958, über technische Vorschriften für Radfahrzeuge (ECE-Regelungen)
 Genfer Laos-Abkommen, Abkommen über die Unabhängigkeit und Neutralität von Laos (1962)
 Genfer Vertrag vom 17. Februar 1966 zu Guayana-Esequiba zwischen dem Vereinigten Königreich und Venezuela
 Übereinkommen über weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigung, Genfer Luftreinhalteabkommen (LRTAP, 1979)
 Genfer Abkommen (Afghanistan), Übereinkunft zur Lösung des Konflikts in Afghanistan (1988)
 Genfer Initiative, Entwurf zur Lösung des israelisch-palästinensischen Konflikts (2003)
 Genfer Erklärung, Abkommen zur Lösung der Krise in der Ukraine seit 2014